Подільський голос (1904—1908)
 Подільський голос (1928-1930)

Див. також 
 Подільське слово